ZK est un code qui peut désigner :
 ZK, Îles Cook, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs ;
 ZK, Nouvelle-Zélande, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs.

ZK est un sigle ou une abréviation qui peut signifier :
 ZK, un framework open source ;
 ZK, un groupe de punk allemand ;
 Zero Knowledge (preuve à divulgation nulle de connaissance qui est un concept utilisé en cryptologie dans le cadre de l'authentification et de l'identification).

ZK ou zK est un symbole, qui signifie :
 ZK, zettakelvin, une unité de mesure de température ;
 zK, zeptokelvin, une unité de mesure de température.